Епархия Аресибо () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Аресибо, Пуэрто-Рико. Епархия Аресибо входит в митрополию Сан-Хуана. Кафедральным собором епархии Аресибо является церковь Святого Филиппа в городе Аресибо.

История 
30 апреля 1960 года Папа Римский Иоанн XXIII издал буллу «Cum apostolicus», которой учредил епархию Аресибо, выделив её из епархий Сан-Хуана (сегодня — архиепархия Сан-Хуана) и Понсе.

1 марта 1976 года епархия Аресибо передала часть своей территории для возведения епархии Маягуэса.

Ординарии епархии 
 епископ Alfredo José Isaac Cecilio Francesco Méndez-González C.S.C. (23.07.1960 — 21.01.1974);
 епископ Miguel Rodríguez Rodríguez C.SS.R. (21.01.1974 — 20.03.1990);
 епископ Iñaki Mallona Txertudi C.P. (14.12.1991 — 24.09.2010);
 епископ Daniel Fernández Torres (24.09.2010 — по настоящее время).

Статистика 
На конец 2012 года из  человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись  человек, что соответствует 61,4 % от общего числа населения епархии.

|-
| 1966 || 515.000 || 640.000 || 80,5 || 103 || 43 || 60 || 5.000 || || 62 || 146 || 42
|-
| 1970 || 522.000 || 595.564 || 87,6 || 116 || 53 || 63 || 4.500 || || 69 || 87 || 53
|-
| 1976 || 552.245 || 666.700 || 82,8 || 114 || 55 || 59 || 4.844 || || 83 || 150 || 57
|-
| 1980 || 417.000 || 499.000 || 83,6 || 86 || 50 || 36 || 4.848 || || 55 || 145 || 44
|-
| 1990 || 435.042 || 518.000 || 84,0 || 102 || 69 || 33 || 4.265 || 8 || 40 || 211 || 58
|-
| 1999 || 380.000 || 550.000 || 69,1 || 109 || 64 || 45 || 3.486 || 6 || 54 || 171 || 59
|-
| 2000 || 380.000 || 550.000 || 69,1 || 119 || 69 || 50 || 3.193 || 6 || 58 || 178 || 59
|-
| 2001 || 380.000 || 604.369 || 62,9 || 110 || 62 || 48 || 3.454 || 12 || 55 || 172 || 59
|-
| 2002 || 370.000 || 603.469 || 61,3 || 108 || 58 || 50 || 3.425 || 11 || 55 || 172 || 59
|-
| 2003 || 370.000 || 603.469 || 61,3 || 105 || 62 || 43 || 3.523 || 6 || 51 || 161 || 59
|-
| 2004 || 370.000 || 603.469 || 61,3 || 96 || 57 || 39 || 3.854 || 6 || 47 || 174 || 59
|-
| 2006 || 372.000 || 607.000 || 61,3 || 108 || 58 || 50 || 3.444 || 5 || 55 || 168 || 59
|-
| 2012 || 381.800 || 621.400 || 61,4 || 98 || 50 || 48 || 3.895 || 1 || 54 || 127 || 59
|}

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Cum apostolicus, AAS 53 (1961), стр. 89

Ссылки 
 Официальный сайт епархии 
 Информация 

Католические епархии Пуэрто-Рико